Der Begriff Butendisäure bezeichnet:

 die cis-Butendisäure, siehe Maleinsäure
 die trans-Butendisäure, siehe Fumarsäure